Der Begriff Bienenbaum bezeichnet:

die Samthaarige Stinkesche (Tetradium daniellii), eine winterharte Baumart aus der Familie der Rautengewächse
eine Nistform der asiatischen Riesenhonigbiene